Valdemorales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdemorales (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valdemorales (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar